Драздаускас () — литовське прізвище. Жіночі форми цього прізвища: Драздаускіне (заміжня жінка) і Драздаускайте (дівоче прізвище).
 Кестутіс Драздаускас (нар. 1970) — литовський кіноактор, кінорежисер, кінопродюсер, музикант.
 Даніеліус Драздаускас (нар. 1950) — поет, актор, художник, політичний діяч Литви;
 Валис Драздаускас (1906—1981) — литовський літературознавець, перекладач;

Литовські прізвища